Obtułowicz – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Obtułowicz:
 Adam Obtułowicz
 Czesław Obtułowicz
 Ferdynand Obtułowicz
 Franciszek Obtułowicz
 Wojciech Obtułowicz

Przypisy 

Polskie nazwiska